Plusieurs navires de guerre français ont porté le nom de Victorieux ou de Victorieuse, parmi lesquels :
 le , un navire de ligne de  renommé Victorieux en 1671 ;
 le , un navire de ligne de premier rang portant  lancé en 1673 ;
 le , un navire de ligne de premier rang portant  lancé en 1691 ;
 la , une canonnière de 3 canons lancée en 1762 ;
 le , un brick de  lancé en 1794 et capturé par la Royal Navy en 1795 ;
 la , un cuirassé à coque en fer de  lancé en 1875.

Voir aussi 
 

Nom de bateau de la Marine française